Суперкубок Болгарії з футболу 2020 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 2020 року між чемпіоном Болгарії Лудогорцем та володарем Кубку Болгарії клубом Локомотив (Пловдив).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2020
Болгарія
2020 у болгарському спорті